Дми́трий Алекса́ндрович Ендови́цкий (род. 3 декабря 1970, Воронеж) — российский экономист, ректор Воронежского государственного университета, профессор, доктор экономических наук, председатель Совета ректоров вузов Воронежской области, председатель Ассоциации вузов Черноземья.

Биография 
Через два года после окончания экономического факультета ВГУ, в 1995 году, начал преподавать в ВГУ. Его научным руководителем была профессор Л. Т. Гиляровская.

С 1999 года по 2011 год занимал должность заведующего кафедрой экономического анализа и аудита ВГУ.

В 2000 году защитил докторскую диссертацию.

В 2002 году стал профессором, в 2006 году — проректором ВГУ по экономическому развитию и инновациям.

Является членом Ученого совета (председателем Совета по защите докторских диссертаций по специальности 08.00.12), директором Центра китайского языка и культуры при ВГУ, руководителем информационного центра московского издательского дома «Финансы и кредит» (при ВГУ), заместителем главного редактора московского научно-практического журнала «Экономический анализ: теория и практика».

В феврале 2011 года избран ректором ВГУ.

В 2012 году избран членом Общественной палаты Центрального федерального округа.

Автор 220 научных работ, 35 учебно-методических работ, нескольких учебников и монографий. Подготовил 50 кандидатов и 3 доктора наук.

Кандидат в мастера спорта по спортивной акробатике.

6 марта 2022 года после вторжения России на Украину подписал письмо в поддержу действий президента Владимира Путина.

Награды 
 Медаль Российской Академии Наук (РАН)
 Лауреат Всероссийского конкурса «Профессиональная команда страны» (I степени, федеральный уровень)
 Орден «За вклад в науку» 2-й степени — награда общественного признания Международной Академии Общественных Наук.
 Победитель Всероссийского конкурса «Лучшая экономическая кафедра 2010».
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Библиография 
 Учёт. Анализ. Аудит : Пробл. теории, методологии и практики : Сб. науч. тр. / [Редкол.: д.э.н., доц. Д. А. Ендовицкий (отв. ред.) и др.]. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2001. — 319 с. — 1000 экз. — ISBN 5-7455-1214-8.
 Финансовые резервы организации: анализ и контроль / Д. А. Ендовицкий, А. Н. Исаенко. — Москва : КноРус, 2007 (Брянск : ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение»). — 300 с. Фактическая дата выхода кн. в свет: 2006. — 2000 экз.
 Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности = Complex analysis and control of the investment activities : Методика и практика / Д. А. Ендовицкий ; Под ред. Л. Т. Гиляровской. — М. : Финансы и статистика, 2001. — 398 с. Рез. на англ. яз. — 3000 экз. — ISBN 5-279-02345-0.
 Бухгалтерский и налоговый учёт на малом предприятии / Д. А. Ендовицкий, Р. Р. Рахматулина. — Москва : КноРус, 2006. — 257 с. — 3000 экз. — ISBN 5-85971-430-0.
 Анализ и оценка эффективности инвестиционной политики коммерческих организаций: методология и методика / Д. А. Ендовицкий. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1998. — 286 с. — 1000 экз. — ISBN 5-7455-1009-9.
 Финансово-инвестиционный анализ и аудит коммерческих организаций / Л. Т. Гиляровская, Д. А. Ендовицкий. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1997. — 333 с. — 2000 экз. — ISBN 5-7455-0935-X.
 Экономический анализ слияний/поглощений компаний = Financial analysis of mergers and acguisitions / Д. А. Ендовицкий, В. Е. Соболева. — Москва : Кнорус, 2008. — 439 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-85971-937-2.

Учебники и учебные пособия 
 Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики : Учеб. пособие для студентов по спец. «Финансы и кредит», «Бух. учёт, анализ и аудит», «Мировая экономика» / Д. А. Ендовицкий ; Под ред. д. э. н., проф. Л. Т. Гиляровской. — М. : Финансы и статистика, 2003. — 349 с. — 4400 экз. — ISBN 5-279-02501-1.
 Анализ и оценка кредитоспособности заемщика : учеб.-практ. пособие для студентов вузов / Д. А. Ендовицкий, И. В. Бочарова. — М. : Кнорус, 2005. — 263 с. — 3000 экз. — ISBN 5-85971-128-X.
 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учебник : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» / Л. Т. Гиляровская, Д. В. Лысенко, Д. А. Ендовицкий. — Москва : Проспект, 2006. — 360 с. : — 3000 экз. — ISBN 5-482-00401-5.
 Учёт ценных бумаг : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» / Д. А. Ендовицкий, Н. А. Ишкова; под ред. проф. Д. А. Ендовицкого. — Москва : КноРус, 2006 (Тверь : Тверской полиграфкомбинат). — 331 с. — 3000 экз. — ISBN 5-85971-185-9.
 Учёт ценных бумаг : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» / Д. А. Ендовицкий, Н. А. Ишкова; под ред. проф. Д. А. Ендовицкого. — 2-е изд., стер. — Москва : КноРус, 2007. — 331 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-85971-717-0.
 Вознаграждение персонала : регулирование, учёт и отчетность, экономический анализ : учебное пособие для студентов вузов, обучаюшихся по специальностям 080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Д. А. Ендовицкий, Л. А. Вострикова. — Москва : ЮНИТИ : ЮНИТИ-Дана, 2007. — 302 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-238-01211-7.
 Бухгалтерский и налоговый учёт на малом предприятии : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение» / Д. А. Ендовицкий, Р. Р. Рахматулина; под ред. проф. Д. А. Ендовицкого. — 2-е изд., стер. — Москва : Кнорус, 2007. — 255 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-85971-896-2.
 Практикум по инвестиционному анализу : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 060400 «Финансы и кредит», 060500 «Бухгалт. учёт, анализ и аудит» / Д. А. Ендовицкий, Л. С. Коробейников [!Коробейникова], Е. Ф. Сысоева ; Под ред. к.э.н. Д. А. Ендовицкого. — М. : Финансы и статистика, 2001. — 238 с. — 5000 экз. — ISBN 5-279-02341-8.
 Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 060400 «Финансы и кредит», 060500 «Бух. учёт, анализ и аудит» / Д. А. Ендовицкий ; Под ред. д.э.н., проф. Л. Т. Гиляровской. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун- та, 2001. — 213 с. — 1000 экз. — ISBN 5-7455-1189-3.
 Практикум по инвестиционному анализу : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 060400 «Финансы и кредит», 060500 «Бух. учёт, анализ и аудит» / Д. А. Ендовицкий, Л. С. Коробейников, Е. Ф. Сысоева ; Под ред. Д. А. Ендовицкого. — М. : Финансы и статистика, 2003. — 238 с. — 4000 экз. — ISBN 5-279-02341-8.
 Организация анализа и контроля инновационной деятельности хозяйствующего субъекта : [Для студентов экон. вузов] / Д. А. Ендовицкий, С. Н. Коменденко. — М. : Финансы и статистика, 2004. — 269 с. — 2000 экз. — ISBN 5-279-02805-3.
 Экономический анализ задолженности по векселям: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалт. учёт, анализ и аудит» / Д. А. Ендовицкий, Л. С. Коробейникова. — М. : Финансы и статистика, 2005. — 270 с. — 2000 экз. — ISBN 5-279-02861-4 (в обл.).
 Международные стандарты аудиторской деятельности : учеб. пособие для студентов вузов, обучаюшихся по специальностям 080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Д. А. Ендовицкий, И. В. Панина. — Москва : ЮНИТИ, 2006. — 270 с. — 30000 экз. — ISBN 5-238-01103-2.
 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учебник / Л. Т. Гиляровская, Д. В. Лысенко, Д. А. Ендовицкий. — Москва : Проспект : Велби, 2007 [то есть 2006] (Можайск (Моск.обл.) : Можайский полиграфкомбинат). — 360 с. — 3000 экз. — ISBN 5-482-01299-9. — ISBN 978-5-482-01299-4.
 Бухгалтерский и налоговый учёт на малом предприятии : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям, «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение» / Д. А. Ендовицкий, Р. Р. Рахматулина. — Москва : Кнорус, 2007. — 255 с. — 2000 экз. — ISBN 5-85971-709-1. — ISBN 978-5-85971-709-5.
 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учебник / Л. Т. Гиляровская, Д. В. Лысенко, Д. А. Ендовицкий. — Москва : Проспект : Велби, 2008 (Можайск (Моск.обл.) : Можайский полиграфкомбинат). — 360 с. — 5000 экз. — ISBN 978-5-482-01997-9.
 Анализ и оценка кредитоспособности заемщика : учебно-практическое пособие для студентов высших учебных заведений / Д. А. Ендовицкий, И. В. Бочарова. — 2-е изд., стер. — Москва : Кнорус, 2008. — 263 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-85971-928-0.
 Экономический анализ активов организации : [учебник] : по образованию в области финансов, бухгалтерского учёта, мировой экономики и менеджмента / [Ендовицкий Д. А., Мсаенко А. Н., Лубков В. А.]; под ред. Д. А. Ендовицкого. — Москва : Эксмо, 2009. — 606 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-699-34328-7.
 Учёт ценных бумаг : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» / Д. А. Ендовицкий, Н. А. Ишкова; под ред. Д. А. Ендовицкого. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: КноРус, 2010. — 382 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-406-00302-2.
 Малое предприятие. 5 в 1: бухучет, налоги, документооборот, правовое сопровождение, анализ деятельности / Д. А. Ендовицкий, Р. Р. Рахматулина. — М.: Рид Групп, 2011. — 320 с. — (Школа малого бизнеса). — 3000 экз. — ISBN 978-5-4252-0087-7.
 Ендовицкий Д. А. Анализ кредитоспособности организации и группы компаний : учебное пособие / Д. А. Ендовицкий , К. В. Бахтин, Д. В. Ковтун; под ред. Д. А. Ендовицкого. — М. : КНОРУС, 2011. — 376 с. — 1000 экз.. — ISBN 978-5-406-00971-0.

Критика 
Диссернет выявили некорректные научные  публикации

Примечания

Литература 
 Ендовицкий, Дмитрий Александрович//Воронежская энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. М. Д. Карпачёв. — Воронеж: Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2008. — Т. 1: А—М. — С. 281—524 с., ил., карты. ISBN 978-5-900270-99-9

Ссылки 
 Страница на сайте ВГУ
 На сайте ВГУ: Кафедра экономического анализа и аудита
 На сайте «Кто есть кто в России»
 

Ректоры Воронежского государственного университета
Фигуранты Диссернета
Депутаты Воронежской областной думы
Кандидаты в мастера спорта России